Isenburg (geslacht), een Duits adellijk geslacht
graafschap Isenburg 
Isenburg (Westerwald), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Neu-Isenburg, een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen

Burchten:
Isenburg (Hattingen), een burchtruïne bij Hattingen in Noordrijn-Westfalen
Isenburg (Keulen), een burcht bij Keulen
Isenburg (Neuwied), een burchtruïne bij Neuwied
Neue Isenburg, een burchtruïne bij Essen in Noordrijn-Westfalen
Isenburger Schloss, een slot in Offenbach am Main